Игбо (језик) - Језик Игбо народа
Игбо - Народ
Игбо (митологија) - Митологија Игбо народа